Die Abkürzung CMV steht für:
 Christlicher Metallarbeiterverband
 Christlicher Metallarbeiterverband der Schweiz
 Christlicher Missionsverein 
 Christlicher Missions-Verlag 
 Christoph Merian Verlag
 Das Berliner Medienunternehmen cmv-Laservision
 Computermissbrauchsversicherung, Bestandteil der Vertrauensschadenversicherung
 Congregatio Mechitarista Vindobonensis, eine Kongregation armenisch-katholischer Mönche
 Construcciones Móviles de Valencia, ehemaliger spanischer Automobilhersteller
 Continuous Mandatory Ventilation oder Controlled Mandatory Ventilation, siehe Beatmung: Nomenklatur der maschinellen Beatmung und Atmungsunterstützung
 Cucumber mosaic virus, das Gurkenmosaikvirus
 Cytomegalievirus, auch  Humanes Cytomegalievirus
 Cruise & Maritime Voyages

CMV